Miejscowości w USA:
 Dover-Foxcroft – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis
 Dover-Foxcroft – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis

Gminy w USA:
 Dover-Foxcroft (ang. Dover-Foxcroft Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Piscataquis